Il doppio del torneo di tennis Istanbul Cup 1998, facente parte del WTA Tour 1998, ha avuto come vincitrici Meike Babel e Laurence Courtois che hanno battuto in finale 6–0, 6–2 Åsa Svensson e Florencia Labat.

Teste di serie
 Sabine Appelmans /  Els Callens (quarti di finale)
 Meike Babel /  Laurence Courtois (campionesse)
 Radka Bobková /  Caroline Schneider (primo turno)
 Ol'ga Barabanščikova /  Tina Križan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 1998